

Geografia 
Australia
Picton – centro abitato dell'Australia
Picton – fiume della Tasmania

Nuoza Zelanda
 Picton – centro abitato della Nuova Zelanda

Persone 
 James Picton – architetto britannico
 Thomas Picton – generale britannico